Plusieurs villes en France possèdent une rue Larrey, en référence à Alexis Larrey (1750-1827) ou à son neveu Dominique Larrey (1766-1842), tous les deux médecins et chirurgiens militaires français :

Rue Larrey à Paris
 Rue Larrey à Tarbes
 Rue Larrey à Toulouse

Voir aussi 

 Larrey

Gambetta